Перинф () — греческий топоним.

 Перинф — древнегреческий полис, позднее также византийская крепость на северном берегу Мраморного моря. В османские времена — Эски-Эрегли, соврем. Мармара Эреглиси, Турция.
 Перинф — небольшое, полузаброшенное сельское поселение в 50 км от г. Салоники, Греция. В османские времена — Каваклы.